Составной список, созданный для примерной оценки уровня жизни населения по разным провинциям Филиппин по таким критериям, как доход населения, продолжительность жизни и образование. По результатам исследования на 2008 год в стране наблюдается сильное неравенство по уровню жизни населения. Так, в самой благополучной провинции Бенгет, имеющей индекс 0.883, уровень жизни сопоставим с развитыми странами, в то время как самая бедная провинция Северный Агусан имеет индекс 0.276 — на уровне беднейших стран Африки. Северные регионы являются наиболее благополучными, в противовес южным — с мусульманским большинством.

Провинции 
Легенда

Примечания 

Индекс человеческого развития
Население Филиппин
Провинции
Административное деление Филиппин